Der Tod ist ein Meister aus Deutschland steht für:

 einen wiederkehrenden Vers in dem Gedicht Todesfuge von Paul Celan
 eine Dokumentarserie von 1990, siehe Der Tod ist ein Meister aus Deutschland (Film)
 ein Dokumentarbuch von 1990, siehe Der Tod ist ein Meister aus Deutschland (Buch)
 ein Lied der Gruppe Slime, siehe Der Tod ist ein Meister aus Deutschland (Lied)